Een verkeersweg:
 N929 (België)
 N929 (Nederland), zie Provinciale weg 929

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing